4577 Chikako – asteroide della fascia principale
Chikako – prenome giapponese femminile
Principessa Chikako, principessa imperiale giapponese